Населението расте много бързо и много острови се пренаселват.

Естествен прираст

Външни препратки